The Live History  — відеозбірка швейцарського гурту Lacrimosa. До неї уввійшли концертні записи, які були зняті у період з 1993 року по 2000. Збірка була випущена на лейблі Hall of Sermon у форматі DVD та VHS. Записи проходили в Німеччині та Мексиці.

Список композицій